Piromalli – 'ndrina calabrese di Gioia Tauro

Persone 
Aldo Piromalli – poeta e artista italiano
Antonio Piromalli – critico letterario, saggista, scrittore e poeta italiano
Girolamo Piromalli – criminale italiano, capobastone dell'omonima 'ndrina di Gioia Tauro
Giuseppe Piromalli – criminale italiano, capobastone dell'omonima 'ndrina di Gioia Tauro, successore di suo fratello Girolamo
Giuseppe Piromalli (figlio) – criminale italiano, capobastone dell'omonima 'ndrina di Gioia Tauro
Paolo Piromalli – arcivescovo cattolico, missionario e scrittore italiano